Нижанківська-Снігурович Дарія Амвросіївна  (18 червня 1915, Львів — 23 червня 1980 року) — український викладач, хореограф і провідна балерина у Міському (Великому театрі, нині — Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької) у 40-х роках XX століття.

 Іван (Снігурський), Іва́н Снігу́рський (також Снігурович; 18 травня 1784, Берестяни — 24 серпня 1847, Перемишль) — український церковний діяч.